Зензонтле има више значења:

 Зензонтле (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Зензонтле (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику